CDL est un sigle qui peut désigner :
 Comité départemental de Libération, une structure de la résistance intérieure française durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Chloë des Lysses, une photographe ;
 Coupe de la Ligue, une compétition de football qui rassemble les clubs professionnels français ;

CDL est un code qui peut désigner :
 Candle 2 Airport, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CDL peut aussi désigner :
 450, en nombres romains.